Kelurahan Tambakrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,72, long 110,02), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Tambakrejo (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 110,44), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar